Cowboy steht für:
 Cowboy, Viehhirte
 Cowboy (Film), Western (1958)
 Cowboy (Dokumentarfilm), Dokumentar-Kurzfilm (1966)
 Cowboy (Band), US-amerikanische Southern-Rock-Band
 Cowboy (Fahrradhersteller), belgischer Fahrradhersteller

Siehe auch:

 Der Cowboy